Алекса́ндру Иоа́н Ку́за () — село в Кагульском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
Болгарская колония Хаджи-Абдул была образована в начале XIX века на месте пепелища турецкого поселения под одноимённым названием.

В 1834 году Хаджи-Абдул становится центром объединённого Кагульско-Прутского колонистского округа. В селе имелись обширный общественный сад на правом берегу Кагула, каменная церковь, 6302 десятин земли. Несмотря на статус болгарской колонии население было представлено лишь молдаванами (856 человек в 140 семействах).

21 декабря 1960 года село переименовано в «Суворово».

В 1990 году село было названо в честь первого правителя объединённой Румынии Александру Иоан Куза.

География 
Село расположено на высоте 38 метров над уровнем моря.

Село не имеет общих границ с основной территорией Кагульского района, являясь его эксклавом.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Александру Иоан Куза проживает 2653 человека (1277 мужчин, 1376 женщин).

Этнический состав села:

Археология 
Скипетры с навершиями в виде лошадиных голов из погребениях новоданиловской группы из молдавского села Суворово и Касимчи имеют аналоги в Молдавии, Южной Румынии, Трансильвании, Болгарии и Македонии. В. А. Сафронов связал, присутствие зооморфных каменных скипетров, с продвижением уже дезинтегрированных индоевропейских групп из районов Центральной Европы на восток до Поволжья и Северного Кавказа и датировал эту миграцию этапом Триполья В2/С1. Скипетр из Суворово изображён в натуралистической манере. Голова эквида из Суворово очень похожа на голову эквида с серебряного майкопского кубка, на котором выгравирован либо онагр, либо лошадь Пржевальского, так как хвост у него заканчивается кисточкой. Совсем нет уверенности, что прообразом скипетра из Суворово была домашняя лошадь и что он был свидетельством её приручения.

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района
Болгарские колонии в Бессарабии